Arco
Arco e flecha

Localidades
Brasil
Arcos (Minas Gerais)
Espanha
Arcos de la Llana
Portugal
Arcos (Anadia)
Arcos (Braga)
Arcos (Estremoz)
São Pedro d'Arcos
Arcos (Tabuaço)
Arcos (Vila do Conde)

Desambiguações de topônimos